Giovanni Raimondo Torlonia (1754-1829) – banchiere italiano
Giovanni Torlonia (1831-1858) – poeta e filosofo italiano
Giovanni Torlonia (1873-1938) – politico e imprenditore italiano

Pagine correlate
Torlonia (disambigua)
Villa Torlonia